Stallman:
 Richard Stallman
 (9882) Stallman